Города Азербайджана:

См. также 
 Список переименованных городов в Азербайджане
 Посёлки городского типа Азербайджана

Примечания 

 
Азербайджан
Списки населённых пунктов Азербайджана